Las siglas UCI pueden hacer referencia a:

 Unidad de cuidados intensivos, la sección de un hospital para pacientes en estado crítico;
 Ucí, localidad del municipio de Motul en el estado de Yucatán, en México;
 Unión Ciclista Internacional, la asociación de federaciones ciclistas nacionales, cuya sede está en Aigle (Suiza);
 Ranking UCI, clasificación ciclista desaparecida;
 UCI ProTour, competición ciclista (2005-2008);
 UCI World Ranking, competición ciclista (2009-2010); 
 UCI World Tour, competición ciclista actual (2011-);
 Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba;
 Universidad de California en Irvine;
 Unión de Créditos Inmobiliarios S.A., entidad financiera del Grupo Santander - BNP Paribas;
 Unión de Cortes Islámicas;
 Universal Chess Interface.